Хонка (футбольний клуб)
 Хонка (ріка) (басейн Західної Двіни)